Чемпионат Америки по баскетболу среди женщин 2011 прошел в Чили с 22  по 27 сентября. Это 9-й по счёту турнир. В финальной стадии приняли участие 8 национальных сборных, разделённые на 2 группы.

По результатам соревнований прошёл отбор на летние Олимпийские игры 2008 в Пекине.

Квалификация

Предварительный раунд

Группа А

Группа В

Квалификация за 5—8-е места

Полуфинал

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Финальный этап

Полуфинал

Матч за 3-е место

ФИНАЛ

Итоговое положение

См. также
Чемпионат Америки по баскетболу 2007

Ссылки
 

 2007
2007 год в баскетболе
Международные спортивные соревнования в Чили